Personen
 Frits Schuitema (1944), Nederlands voetbalbestuurder
 Ina Leppink-Schuitema (1953), Nederlands burgemeester
 Paul Schuitema (1897-1973), Nederlands fotograaf
 Peter Schuitema (1958), Nederlands dammer

 Overig
 Schuitema (bedrijf), Nederlands bedrijf (C1000)